Панфилка — название населённых пунктов в России:

 Панфилка — деревня в Абакановском сельском поселении Череповецкого района Вологодской области.
 Панфилка — деревня в Нелазском сельском поселении Череповецкого района Вологодской области.
 Панфилка — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.